

Biografia 
Inizia lavorando come cameraman per la RAI. Nel 1988 interpreta un piccolo ruolo in Il testimone dello sposo di Dino Risi.

Nello stesso anno, grazie a finanziamenti statali, realizza il suo film d'esordio come regista, Piccole stelle, con la scenografia del pittore genovese Francesco Romanello.

Nel 2000 realizza il film di fantascienza Proibito baciare.

Del 2013 è il documentario Una canzone per il paradiso ambientato nel centro storico di Genova, con protagonisti Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Fabrizio De André e don Andrea Gallo.

Filmografia

Regista 
 Piccole stelle (1988)
 Proibito baciare (2000)
 Una canzone per il paradiso - documentario (2012)

Attore 
 Il testimone dello sposo, regia di Pupi Avati (1997)

Note

Collegamenti esterni